Угрон — фамилия. Известные носители:

 
 Угрон, Жан (1923—2001) — французский писатель.